peut désigner :

Musique 

 , chanson de Fishbone présente sur l'album  sorti le  ;

 , EP de Feeder sorti le  ;

 , album de Caribou sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Cinéma

 Swim, un film américain de Jared Cohn, sorti en 2021.

Littérature
 Swim, un roman de Marianne Apostolides publié en 2009.

Acronyme
 SWIM , projet destiné à harmoniser les formats d'échange de données aéronautiques en gestion du trafic aérien. C'est un composant de NextGen.

Voir aussi 

 Swimming